Southside (Alabama)
Southside Place
Southside (álbum)
Southside Double-Wide: Acoustic Live
South Jamaica

Desambiguações de topônimos